Tafelmusik steht für:

 Tafelmusik, Hintergrundmusik für Feste, Bankette und ähnliche Gelegenheiten im 16. und 17. Jahrhundert
 Tafelmusik (Telemann), eine 1733 veröffentlichte Sammlung von Instrumentalwerken des Komponisten Georg Philipp Telemann (1681–1767)
 Tafelmusik Baroque Orchestra, ein kanadisches Ensemble der historischen Aufführungspraxis
 (197856) Tafelmusik, Asteroid, benannt nach dem gleichnamigen Orchester aus Kanada